
The End () может означать:

Исполнители 
 The End — английская психоделическая группа.
 The End — канадская маткор/металкор группа.
 The End — индийская пост-блэк метал группа.

Альбомы 
 The E.N.D. (Energy Never Dies) — альбом американской хип-хоп-группы The Black Eyed Peas.
 The End… — альбом певицы и актрисы немецкого происхождения Нико.
 The End — сборник группы Black Sabbath.

Композиции 
 «The End» — песня The Beatles с альбома Abbey Road (1969).
 «The End» — песня американской рок-группы The Doors c одноимённого дебютного альбома (1967).
 «The End» — песня и сингл немецкой прогрессив-поп-рок-группы De/Vision (2005).
 «The End» — песня американской группы альтернативного рока Blue October с альбома Approaching Normal (2009).
 «The End» — песня американской группы альтернативного рока Kings of Leon с альбома Come Around Sundown (2010).
 «The End» — песня американской рок-группы My Chemical Romance с альбоме The Black Parade (2006).

Другое 
 «The End» — последний эпизод американского телесериала «Остаться в живых».

См. также 
 Конец (значения)